El término Tres Reinos puede referirse a:

Tres Reinos, periodo histórico de China
Tres Reinos de Corea, periodo histórico de Corea
Romance de los Tres Reinos, libro de Luo Guanzhong